

Persone 
 Alberto Trabucchi – giurista italiano
 Alessandro Trabucchi – militare italiano
 Eusebio Trabucchi – curatore editoriale e traduttore italiano
 Giuseppe Trabucchi – politico e avvocato italiano
 Mario Trabucchi – aviatore italiano, decorato con una medaglia d'oro

Pagine correlate 
 Trabucco